Натуральне число 1947
 1947 рік до нашої ери
 1947 рік нашої ери